Директните елиминации на Евро 2012 ще започне на 21 юни 2012 и ще завърши на 1 юли 2012 с финала в Киев.

Участващи отбори

Схема на директните елиминации

Четвъртфинали

Чехия – Португалия

Германия – Гърция

Испания – Франция

Англия – Италия

Полуфинали

Португалия – Испания

Германия – Италия

Финал

Източници 
 Четвъртфинали
 Роналдо отново избухна и прати Португалия на полуфинал 
 Германия се разправи с Гърция и чака Англия или Италия на полуфиналите 
 Испания развали френското проклятие, чака ни иберийски полуфинал 
 Мама миа! Италия е на полуфинал след уникална драма с дузпи 

 Полуфинали
 Испанските крале ще бранят короната след драма на дузпите, Кристиано и ко – в сълзи 
 Италия е на финал! Германия отново на колене пред „Скуадра адзура“ 

 Финал
 Велика Испания стана вечна с хеттрик – тронът е непоклатим след паметен спектакъл! 

Европейско първенство по футбол 2012